

Patronymes 
Safonov (masculin ; ) ou Safonova (féminin ; ), francisé en Safonoff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Safonov 
 Aleksandr Safonov (1991-), joueur de volley-ball russe
 Mikhail Safonov (1947-), plongeur soviétique
 Vassili Safonov (1852-1918), pianiste et chef d'orchestre russe
 Vsevolod Safonov (1926-1997), acteur soviétique

Safonova 
 Daria Safonova (1981-), athlète russe spécialiste du 
 Elena Safonova (1956-), actrice russe
 Tamara Safonova (1946-), plongeuse soviétique
 Valeria Safonova (1992-), joueuse de volley-ball russe
Viktoriia Safonova (1988-), pongiste handisport russe

Safonoff 
 Catherine Safonoff (1939-), écrivain suisse



Patronyme russe